Margaretha van Antiochië, heilige
 Margaretha (voornaam), een vrouwelijke voornaam
 Margaretha (ressort), een bestuursressort in Commewijne, Suriname
 Margaretta (plant), een plantengeslacht uit de maagdenpalmfamilie